

Aziende 
 Gottlieb – azienda statunitense fondata da David Gottlieb negli anni trenta, che produsse principalmente flipper

Onomastica 
 Gottlieb – nome proprio di persona tedesco maschile
 Cognome

Persone 
 Avivah Gottlieb Zornberg (1944) – accademica, biblista e scrittrice britannica
 Adolph Gottlieb (1903-1974) – pittore statunitense
 August Gottlieb Meißner (1753-1807) – commediografo, scrittore e accademico tedesco
 Carl Gottlieb (1938) – sceneggiatore, regista, autore televisivo, produttore televisivo e attore statunitense 
 David Gottlieb (1944-2008) – matematico israeliano
 Eddie Gottlieb (1898-1979) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Eli Gottlieb (1956) – scrittore statunitense
 Franz Josef Gottlieb (1930-2006) – regista e sceneggiatore austriaco
 Leo Gottlieb (1920-1972) – cestista statunitense
 Lindsay Gottlieb (1977) – allenatrice di pallacanestro statunitense
 Maurycy Gottlieb (1856-1879) – pittore polacco
 Sidney Gottlieb, pseudonimo di Joseph Schneider (1918-1999) – chimico statunitense